Messier 13, kuglasti skup u Herkulu, jedan od najsjajnijih kuglastih skupova sjevernog neba
 M13 (bakteriofag)
 Fiat M13/40, talijanski tenk iz 2. svjetskog rata